

Cinema 
 The Witness – film del 1915 diretto da Barry O'Neil
 The Witness – film del 1915 diretto da Donald MacDonald
 The Witness – film del 1959 diretto da Geoffrey Muller
 The Witness – film del 1998 diretto da Kieth Merrill

Televisione 
 The Witness – serie televisiva statunitense

Videogiochi 
 The Witness – videogioco del 2016